Хорьков, Михаил Гаврилович (1919—1964) — сапёр, красноармеец.
 Хорькова, Ольга Михайловна (1922—2010) — актриса театра и кино, актриса Малого театра России. Народная артистка РСФСР.
 Хорьков — хутор, Ракитянский район, Белгородская область, Россия

См. также 
 Харьков (значения)